Deiopeia, , latinisiert Deiopea, ist:

in der griechischen Mythologie:
 Deiopeia (Nymphe), eine Nymphe
 Deiopeia (Nereide), eine Nereide

davon abgeleitet in der Astronomie:
 (184) Dejopeja, einen Asteroiden des Hauptgürtels

in der Biologie:
 Deiopea (Gattung), eine Gattung der Rippenquallen